Psychosozial steht für:

 Psychosozial, Zeitschrift (ab 1978), siehe Psychosozial-Verlag #Geschichte
 Psychosozial-Verlag, deutscher Buch- und Zeitschriftenverlag

Siehe auch:
 Sozialpsychologie, Teilgebiet der Psychologie und Soziologie